Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie 
 Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie 
 Katedra św. Jakuba w Rydze 
 katedra św. Jakuba w Santiago de Compostela 
 Katedra św. Jakuba w Szybeniku